signifie Nature en hébreu (). Il peut également signifier :

Culture et société

Associations 
 TEVA est l'acronyme de la .

Entreprises 
  est un groupe israélien d'industrie pharmaceutique.
  est une marque de chaussures de sport.

Télévision 
 Téva est une chaîne de télévision française à vocation féminine. 
 Téva opération Gauguin est une série télévisée tournée à Tahiti et diffusée en 1970.

Toponyme 

 Teva I Uta, une commune de Tahiti en Polynésie française ;
 Teva, une localité de la République démocratique du Congo.